Der portugiesische Begriff Herdade steht für:

 ein sehr großes Landgut in Portugal, siehe auch Quinta (Anwesen)
 die Herdade de Comporta, ein großes Landgut in Portugal
 Níveo Herdade, vorletzter Gouverneur von Portugiesisch-Timor (heute Osttimor)
 A Herdade, Originaltitel des Films Land im Sturm